Gubbträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gubbträsket (Lycksele socken, Lappland, 713847-162086), sjö i Lycksele kommun,  (44,2 ha)
Gubbträsket (Lycksele socken, Lappland, 721990-160544), sjö i Lycksele kommun,  (1,28 km²)
Lill-Gubbträsket, sjö i Storumans kommun,  (42,1 ha)
Stor-Gubbträsket, sjö i Storumans kommun,  (3,07 km²)
Gubbträsk, by i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn